Die Bezeichnung Heßlar steht für
Heßlar (Karlstadt), einen Stadtteil von Karlstadt in Bayern
Heßlar (Felsberg), einen Stadtteil von Felsberg in Hessen